Ablakkezelő, ablakkezelő rendszerszoftver
 X ablakkezelő, ablakkezelő X Window System alatt
 Asztali ablakkezelő